

Aziende 
 Berndorf AG – azienda siderurgica austriaca

Persone
 Jacques Berndorf (1936–2022) – scrittore tedesco

Geografia

Austria 
 Berndorf – città nel distretto di Baden (Bassa Austria)
 Berndorf – frazione del comune di Bruck an der Mur nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)
 Berndorf – frazione del comune di Hitzendorf nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Berndorf – frazione del comune di Kirchberg an der Raab nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Berndorf bei Salzburg – comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)

Germania 
 Berndorf – comune nel circondario del Vulkaneifel (Renania-Palatinato)
 Berndorf – ex comune ora frazione del comune di Lehrberg nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Berndorf – ex comune ora frazione del comune di Thurnau nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Berndorf – ex comune ora frazione del comune di Twistetal nel distretto di Kassel (Assia)

Italia 
 Berndorf – maniero storico a Bolzano, nel quartiere di Gries-San Quirino (Alto Adige)